

Patronyme 
 Adam DiMarco (1990-), acteur américain.
 Angela DiMarco (née en 19??), actrice américaine.
 Chris DiMarco (né en 1968), golfeur américain.
 Federico Dimarco (né en 1997), un footballeur italien.
 Melissa Di Marco (née en 1969), actrice canadienne.
 Nyle DiMarco (né en 1989), mannequin et acteur américain.

Homonymie de patronyme